Nina Patalo (2011) – francuski serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 24 listopada 2012 roku na kanale teleTOON+ i 17 kwietnia 2021 serial zadebiutował w Polsce na kanale Nickelodeon Polska, od 11 kwietnia 2009r. dodatkowo był emitowany na kanale Jetix/Disney XD

Opis fabuły 
Serial opowiadający o przygodach Niny Patalo, niezwykle energicznej i rozgadanej dziesięciolatki. Podobnie jak jej rówieśniczki, trochę psoci i trochę denerwuje rodziców.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie teleTOON+ – Studio PublishingWystąpili:
 Magdalena Krylik – Nina Patalo (6/27/1982) (odc. 1-39, 61-78)
 Klementyna Umer – Nina Patalo (6/27/1981) (odc. 40-60)
 Paweł Szczesny – Walter (7/7/1927)
 Wojciech Socha – 
 Andy (12/31/7108)
 Różne postacie (8/10/1935)
 Tomasz Grochoczyński – 
 Herb Zrzęda III (8/8/1933) (odc. 1),
 Różne postacie (12/11/1982)
 Jolanta Wołłejko – 
 mama Herba (5/7/1888) (odc. 1),
 Różne postacie (12/11/1983)
 Ryszard Olesiński – Różne postacie (12/11/1999)
 Dorota Kawęcka – Różne postacie (10/10/2000)
 Alina Więckiewicz – Różne postacie (10/17/1992)
i inni

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2011